Vanne steht für:

 Vanne, französische Gemeinde im Département Haute-Saône

Fließgewässer in Frankreich:
 Vanne (Ébron), Nebenfluss des Ébron
 Vanne (Sienne), Nebenfluss der Sienne
 Vanne (Fluss), Nebenfluss der Yonne

Personen:
 St. Vanne, französischer Name des hl. Vitonus, siehe Abtei Saint-Vanne (Verdun)
 Marda Vanne (1896–1970), südafrikanische Theater- und Filmschauspielerin

Siehe auch:
 Vann
 Vannes (Begriffsklärung)
 Wanne